Dirt track, specialità dell'automobilismo corsa su circuiti ovali.
Dirt track, specialità del motociclismo anch'essa corsa su circuiti ovali, altrimenti nota come Speedway.
Dirt track, specialità del motociclismo anch'essa corsa su circuiti vola, altrimenti nota come Flat track.